Christiaan Eijkman (1858, Nijkerk  1930, Utrecht), un médecin et pathologiste
 Johann Frederik Eijkmann,  chimiste néerlandais
 l'Institut Eijkman de biologie moléculaire
 Eijkman, nom d'un cratère lunaire

Patronyme néerlandais